

Старий Двор — село, Барановицький район, Берестейська область

Старий Двор — присілок, Новоржевський район, Псковська область
 Старий Двор — присілок, Тарногський район, Вологодська область